Неплюев — русская фамилия.

Известные носители 
 Неплюев, Адриан Иванович (1712—1750) — резидент в Константинополе.
 Неплюев, Владимир Степанович  (1847—не ранее 1917) — комендант Очаковской, Севастопольской и Ковенской крепостей, инженер-генерал.
 Неплюев, Дмитрий Николаевич (1763—1806) — генерал-адъютант и статс-секретарь императора Павла I; тайный советник.
 
 Неплюев, Леонтий Романович — воевода конца XVII века